Limington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Limington, England, Somerset,

USA 

 Limington, Maine, York County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar